Robert Vansittart (1728-1789), juriste britannique, membre du Hellfire Club ;
 Robert Vansittart (1881-1957),  Vansittart, diplomate britannique.